Борис Аркадьевич Толчинский (род. , Саратов) — российский публицист и писатель, работающий в жанрах альтернативно-исторической фантастики и драмы, а также (под псевдонимом) — фэнтези. По образованию политолог, в 1994 году защитил диссертацию на соискание степени кандидата политологии, далее сделался профессиональным литератором и публицистом. Номинант фестивалей фантастики «Аэлита», «Интерпресскон», «Звёздный мост».

Биография 
Борис Толчинский родился в Саратове 22 марта 1969 года. Окончил Саратовский экономический институт, затем учился в аспирантуре по направлению «политология и политические науки». Принимал участие в обсуждении новой Конституции России 1993 года. В 1994 году защитил в МГИМО МИД РФ диссертацию на тему «Политический компромисс» и получил степень кандидата политических наук. Специалист по политическим институтам (президент, парламент, правительство, политические партии, пресса) и процессам (компромисс, конфликт, коалиция, выборы). В качестве политического и социального аналитика публикуется в центральной прессе и специализированных федеральных и региональных изданиях с 1988 года. С 1997 года — профессиональный писатель, автор произведений в жанре фэнтези, фантастики, альтернативной истории, политической и психологической драмы. Постоянно проживает в Саратове. Действительный член Союза писателей России.

«Божественный мир» 

Основное произведение Б. Толчинского — цикл взаимосвязанных романов, повестей, рассказов и дополнительных материалов «Божественный мир», публикуется с 1999 года. В 2017 году автор выпустил книги в обновлённых редакциях, добавив новый роман «Воскресшие и мстящие», что образовало трилогию «Наследники Рима».
В рамках проекта в 1998—2019 годов были выпущены три повести и четыре рассказа: «Прощание с Аммоном», «Сегодня Цезарь будет отомщён, или Мартовские иды Филиции Фортунаты», «Саммит»; «Легенда о Фортунате», «Путешествие по диковинной земле амоpеев», «Машиах» и «Сияние тысячи солнц». Также существует фантастический рассказ «Сотворение мира».

Помимо литературных произведений цикла Борис Толчинский также выпустил энциклопедию «Основные сведения о мире Pax Amoria» и «Сборник рассказов, статей и эссе о „Божественном мире“».

Литературный мир 
Фантастическая вселенная «Божественного мира» основана на глубочайших переменах в поздней Римской империи IV—V веков (Аттила победил на Каталаунских полях, а папа римский Лев I был убит), после чего её центр переместился в Северную Африку на южное побережье Средиземного моря, тогда как Европа была покорена «варварами». По словам автора, «эта новая империя, впитавшая в себя культуры Древнего Египта, Греции и Рима, ещё более величественная, могущественная и безжалостная. Она весьма напоминает Византию, а также Британскую и Российскую империи примерно начала XX века». Однако потомки германцев и викингов стремятся избавиться от имперской опеки, несмотря на неравенство сил. Им помогает ожесточённая борьба за власть в самой Империи. Империя именуется Аморийской.

Историк и писатель Артём Гуларян встраивал фантастический мир «Божественного мира» в единый контекст с мирами Толкина (Арда), У. Ле Гуин (Земноморье) или Д. Мартина («Песнь льда и пламени»). С точки зрения А. Гуларяна, трилогия Б. Толчинского представляет собой единый большой роман, который в издании 2020 года оснащён необходимым аппаратом, включая краткую историческую экспозицию, мини-энциклопедию с основными сведениями о мире, таблицами, схемами и глоссарий. Мир может быть охарактеризован как Pax Amoria: Римская империя, которая не пала, а была выдавлена варварами из Европы в Африку, где восстановилась, используя так называемый «эфир», космическую радиацию, которая улавливается, концентрируется и затем применяется в явном виде или преобразованная в электричество. На момент действия книг в этом альтернативно-историческом мире развитые технологии сочетаются с классическим рабством, а утонченная культура античности — с догматической верой. Важным при этом критику представляется то, что Б. Толчинский разработал концепцию универсального государства по образцу Цицерона, основной задачей которого является расширение до границ Ойкумены. Имперские граждане — аморийцы, считают своё государство идеальным и универсальным, а его правитель считается живым богом, главой светской и духовной власти. Подданные бога-императора делятся на патрисов и плебеев: первые — своеобразное дворянство, вторые — «рабочие и крестьяне», подчиняющееся большинство. Государственные институты развились из государственности старого Рима. Сконструирована и новая религия — аватарианство, основанное на вере древних египтян, в которой все божества являются аватарами верховного Бога-Творца, а император — его представителем в мире людей. У аморийцев, как у иудеев, единственный Храм на вершине священной горы, и множество домов молений. Поклоняются они Творцу, двенадцати его посланцам-аватарам и богу-императору, а веруют в священность, истинность и справедливость своих законов и государственных установлений, то есть «божественного порядка», которому противостоит Хаос. В земном измерении выражением хаоса являются европейские варвары, угрожающие державе. Основной моральный конфликт сводится к вопросу о существовании свободы в мире, где возможен лишь выбор между хаосом и несвободой.

Литературные особенности 
А. Гуларян выделял в трилогии следующие основные лейтмотивы. Во-первых, политический (пресыщенная империя на пороге перемен), который выражен в тексте борьбой дома Юстинов и Марцеллинов, между которыми невозможен компромисс или проявление родственных чувств. «Конфликт выходит „из-под ковра“ в высокие кабинеты, на заседания Сената, выливается на улицы митинговой „демократией“ вождей плебса, и вот уже Империя проигрывает военную кампанию варварам-галлам. Очень похоже на Россию девяностых…» Вторым лейтмотивом является судьба умной женщины в мире большой политики. Главной героиней является княгиня София Юстина, добившаяся поста министра колоний и метящая на должность чати — истинной правительницы Империи при живом боге-правителе, которую пока занимает её престарелый отец. Ей противостоит Варг, сын нарбоннского герцога Круна, поднявший мятеж против ненавистной «варварам» Империи, и заключивший для достижения победы сомнительный союз с еретиками, злейшими врагами этой Империи. Все эти элементы служат для демонстрации духовной эволюции главных героев, размывания их однозначной поначалу психологической мотивировки. «Варг разочаровывается в войне, София Юстина разочаровывается во власти и жертвует ею во имя любви, а Марсий Миллисин (её любовник) разочаровывается в самой Софии».

Елена Панич, по сути, описывала те же особенности построения интриги и лепки характера главных героев. В первой книге трилогии поставлен вопрос о необходимости свободы, неважно, полученной в бою или по праву рождения. Во второй — «Боги выбирают сильных» — много места занимают рассуждения героев на тему любви, иллюстрированные их личными судьбами. София Юстина разрывается между любовью к своему полководцу Марсию, от которого хочет ребёнка, и любовью к власти. Дядя Софии — Корнелий Марцеллин, — привык ко всевозможным наслаждениям (в том числе с собственной дочерью), но страдает от неразделённой любви к племяннице, которую в своём воображении превратил в некое подобие «святой». Доротею, дочь Корнелия, отдали в жёны герцогу Варгу, но он не может ей доверять, хотя искренне («по-варварски») полюбил. Его борьба с Империей постепенно переходит к борьбе с самим собой. В финале этой книги Марсий бросает Софию, вынуждая делать выбор между собой и властью. В третьей книге — «Воскресшие и мстящие» — читателю раскрываются некоторые тайны описываемого мира, которые позволяют полнее воспринять действия персонажей.

Частную рецензию на мир Аморийской державы представил и Д. Володихин (основываясь на издании 1999 года). Признавая эрудицию автора и его литературные возможности, он отметил, что в трилогии не хватает нравственного идеала, равным образом, главные герои — имперцы — не вызывают сочувствия. Также критик отмечал, что автор отказался объяснять и обосновывать появление эфира, от которого питаются все имперские технологии, а также не разъяснил неуспех христианства в новом мире.

Библиография

Произведения в жанре фэнтези 
Раскрытие псевдонима подтверждено Б. А. Толчинским

Цикл «Божественный мир»

Издание 1999 года

Трилогия «Наследники Рима»

Прочее 
Полный перечень электронных и печатных публикаций Б. Толчинского на темы политологии, а также дополнительные материалы по «Божественному миру» представлены на его официальном сайте.

Примечания

Литература

Ссылки

Материалы о Б. Толчинском

Критика 
 
 
 
 

Политологи России
Родившиеся в СССР
Писатели Саратова